|-
| 66101 - || || 23 de setembre, 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 66102 - || || 23 de setembre, 1998 || Višnjan Observatory | Višnjan Observatory
|-
| 66103 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66104 - || || 19 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66105 - || || 22 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66106 - || || 22 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66107 - || || 24 de setembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 66108 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66109 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66110 - || || 21 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66111 - || || 23 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66112 - || || 25 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66113 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66114 - || || 19 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66115 - || || 19 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66116 - || || 19 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66117 - || || 21 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66118 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 66119 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 66120 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 66121 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66122 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66123 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66124 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66125 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66126 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66127 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66128 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66129 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66130 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66131 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66132 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66133 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66134 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66135 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66136 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66137 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66138 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66139 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66140 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66141 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66142 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 66143 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66144 - || || 18 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 66145 - || 1998 TM || 10 d'octubre, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 66146 - || || 13 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66147 - || || 12 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66148 - || || 12 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66149 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66150 - || 1998 UF || 17 d'octubre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 66151 - || 1998 UL || 16 d'octubre, 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 66152 - || 1998 UU || 16 d'octubre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 66153 - || 1998 UV || 16 d'octubre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 66154 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66155 - || || 18 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66156 - || || 18 d'octubre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 66157 - || || 18 d'octubre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 66158 - || || 18 d'octubre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 66159 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66160 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66161 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66162 - || || 18 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66163 - || 1998 VB || 7 de novembre, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 66164 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66165 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66166 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66167 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66168 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66169 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66170 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66171 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66172 - || || 14 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66173 - || || 11 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66174 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66175 - || || 20 de novembre, 1998 || Mallorca || A. López, R. Pacheco
|-
| 66176 - || || 18 de novembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 66177 - || || 21 de novembre, 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 66178 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66179 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66180 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66181 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66182 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66183 - || || 23 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66184 - || || 9 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66185 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66186 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66187 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66188 - || || 15 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66189 - || || 12 de desembre, 1998 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| 66190 - || || 22 de desembre, 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 66191 - || || 19 de desembre, 1998 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 66192 - || || 18 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 66193 - || || 13 de gener, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 66194 - || || 14 de gener, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66195 - || || 14 de gener, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66196 - || || 13 de gener, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66197 - || || 20 de gener, 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 66198 - || || 20 de gener, 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 66199 - || || 24 de gener, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 66200 - || || 20 de gener, 1999 || Caussols || ODAS
|-
6